Pallippuram steht für:
 Pallippuram (Alappuzha), Ort in Alappuzha (Distrikt), Kerala, Indien
 Pallippuram (Ernakulam), Ort in Ernakulam (Distrikt), Kerala, Indien
 Pallippuram (Palakkad), Ort in Palakkad (Distrikt), Kerala, Indien
 Pallippuram (Thiruvananthapuram), Ort in Thiruvananthapuram (Distrikt), Kerala, Indien